Julian Dąbrowski, inżynier, urzędnik ministerialny II RP
 Julian Dąbrowski (-2007), żołnierz, Zasłużony Obywatel Miasta Mławy